Het WTA-tennistoernooi van Cali (officieel Copa Bionaire) van 2013 vond plaats van 11 tot en met 17 februari 2013 in de Colombiaanse stad Cali. Het was de eerste editie van het toernooi onder auspiciën van de WTA. Er werd gespeeld op gravel­banen.

Thuisspeelster Catalina Castaño stond in beide finales. Zij won het dubbelspel.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, Mandy Minella, werd in de tweede ronde uitgeschakeld.

Het tweede reekshoofd Lara Arruabarrena Vecino uit Spanje won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste, via een wildcard toegelaten, Colombiaanse Catalina Castaño in twee sets. Het was de tweede WTA-titel voor de twintigjarige Spaanse, de enige van dat jaar. Zij incas­seerde US$ 20.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Eva Birnerová en Tatjana Malek, bereikte de halve finale. Daarin werden zij verslagen door de toekomstige winnaressen van het toernooi.

Het als vierde geplaatste Colombiaanse duo Catalina Castaño en Mariana Duque Mariño won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Florencia Molinero en Teliana Pereira in de match-tiebreak. Het was hun tweede gezamenlijke titel.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Cali 2013
Cali